Fernand-Alexandre Curmer (1854-1937), général français
 Grégoire Curmer (1990-), coureur français
 Jean-Baptiste Curmer (1782-1870), homme politique français 
 Léon Curmer (1801-1870), libraire et éditeur français

Patronyme français